Baltijos Futbolo Akademija eller BFA er en litauisk fodboldklub fra Vilnius.

Holdets farver er blå og hvid. Klubben har hjemmebane på BFA stadionas (kapacitet 300).

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 Blå og hvid

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Domas Paulauskas (2018)
  Igoris Morinas (2019)
  Haroldas Šidlauskas (2022)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Officiell BFA
 Officiell Hemsida 1lyga.lt

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2007